

Італі — місто, штат Нью-Йорк
 Італі — місто, штат Техас

Див. також 
 Італія